Gloire (frz. für Ruhm/Ehre) steht für:
 Gloire (Brettspiel), ein Miniaturenspiel
 La Gloire, eine französische Dampffregatte
 Gloire (Fluss), ein Nebenfluss der Douve

Siehe auch:
 Gloire de Dijon
 Jour de gloire